Kipti (; ) ist ein Dorf in der ukrainischen Oblast Tschernihiw mit etwa 500 Einwohnern (2001).

Das um 1660 gegründete Dorf bildet eine eigene Landratsgemeinde im Rajon Koselez.

Kipti liegt am Autobahndreieck M 01/E 95–M 02/E 101 etwa 20 km nördlich vom Rajonzentrum Koselez, 50 km südlich vom Oblastzentrum Tschernihiw und 90 km nordöstlich der Hauptstadt Kiew.

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Tschernihiw
Rajon Koselez
Gegründet im 17. Jahrhundert